Бёмер (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бёмер, Вольфганг (род. 1936) — немецкий политик.
  (1715-1797) — немецкий юрист, преподаватель права в Гёттингенском университете.
 Бёмер, Георг Рудольф (1723—1803) — немецкий ботаник.
 Бёмер, Гунтер (1911—1986) — немецкий художник.
 Бёмер, Иоганн Фридрих (1795—1863) — немецкий историк, издатель исторических источников.
  (1704—1772) — немецкий юрист, директора Франкфуртского университета.
 Бёмер, Йоахим (1940—1999) — немецкий гребец.
  (1707—1748) — немецкий юрист, королевский тайный советник Пруссии.
 Бёмер, Карл Эдуард (1827—1906) — немецкий богослов, лингвист, филолог и педагог; профессор романской филологии.
 Бёмер, Курт Вернер Макс (1892—1944) — немецкий контр-адмирал.
 Бёмер, Пауль (1907—1983) — немецкий борец, призёр чемпионатов Европы.
  (1717—1789) — немецкий медик, профессор анатомии в университете Галле.
 Бёмер, Юстус Хеннинг (1674—1749) — немецкий юрист, церковный правовед.

См. также